Торфинн:

 Торфинн Карлсефни (ок. 980—после 1007) — исландский мореплаватель.
 Торфинн Хамарский (ум. 1285) — святой Римско-Католической Церкви, епископ Хамара.